Ишанаварман I (, ум. ) — правитель Ченлы (правил в период с примерно 612 до 628 года).

Биография 
Сын Махендравармана, престол унаследовал от отца.

Ишанаварман I избрал своей столицей Самборпрейкук, который был переименован в Ишанапуру («Город Ишаны»).

Он окончательно завоевал и покорил Фунань. При его правлении территория Ченлы достигла наибольших размеров: крайней западной её точкой был Чантабури у побережья Сиамского залива, а на севере прибавились территории западного Таиланда и южного Лаоса. Ишанаварман поддерживал дружеские отношения с Тямпой.

Ишанаварман был последним правителем своего государства, 628 год — последняя известная дата существования его государства. После его смерти в 628 году начались споры из-за престолонаследия, новым правителем стал Бхававарман II.

Родившиеся в VI веке
Правители Ченлы
Правители Азии VII века